Příjmení Doolittle má více nositelů:

 Hilda Doolittle (1886–1961), americká básnířka a spisovatelka
 Jimmy Doolittle (1896–1993), americký průkopník letectví